Церемониймейстер () — может означать:

 Церемониймейстер — придворная должность при монархических дворах мира.
 Церемониймейстер Папского двора
 Церемониймейстер (Российская империя)
  — сокращённо MC или ведущий, является официальным хозяином церемонии, постановочного мероприятия, конференции, съезда или подобного выступления.

См. также 
 Обер-церемониймейстер